Saukkokari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Saukkokari (ö i Satakunta, Björneborg), 
 Saukkokari (ö i Satakunta, Norra Satakunta), 
 Saukkokari (ö i Kymmenedalen), Kotka-Fredrikshamn, 

Robotskapade Finlandförgreningar